Front (Itália), comuna italiana da região do Piemonte
Frente de batalha, termo militar também conhecido pelo estrangeirismo front.
Front (revista), revista brasileira de histórias em quadrinhos, contos e ilustração.

Desambiguações de topônimos